Væsen har flere betydninger:

 væsen, især i folkesagn og eventyr.
 Væsen i betydningen essens, dens natur, Det som den er.
 Væsen (filosofi)
 Väsen, svensk populærmusik gruppe af folk-inspireret repertoire.
 Väsen (album),deres debut album.
 Væsen (levende) - noget, som lever i enten biologisk forstand eller åndelig forstand, noget med evne til at handle. 
 Væsen bruges ofte om eksistenser hvis karakter er mere eller mindre ukendt, ofte noget overnaturligt.
 Væsen (film) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Adrian Dexter

Et stort antal sammensatte ord ender på væsen, såsom Bankvæsen, brandvæsen, landvæsen, postvæsen, skattevæsen, toldvæsen, osv. Denne praksis kommer fra tyske låneord der ender på – Wesen (Archivwesen, Schulwesen) og er nært beslægtet med den filosofiske betydning essens.